Kyōiku kanji (教育漢字? literalment "kanjis d'educació"), també coneguts com Gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表? literalment "llista de kanjis per any escolar") és una llista de 1026 kanjis i les seves respectives lectures definida pel MEXT1 que diuen quins kanjis i quines lectures ha d'aprendre un escolar japonès cada any acadèmic a l'escola primària. Aquesta llista va ser creada el 1946 per tal d'unificar l'educació de la llengua japonesa a totes les escoles primàries del país. Encara que aquesta llista estigui dissenyada per als escolars japonesos, també pot ser utilitzada per estudiants no nadius de l'idioma.

Kyōiku kanji és un subconjunt de Jōyō kanji.

Versions de la llista 
 L'any 1946 va ser creada amb 881 caràcters.

 L'any 1977 fou expandida a 996 caràcters.

 L'any 1982 va ser expandida a 1,006 caràcters.

 L'any 2020 fou expandida a 1,026 caràcters

Llista de Kyōiku kanji ordenada per nivells 
*A més de les lectures enllistades, hi ha lectures especials que no corresponen a On ni a Kun, aquestes apareixen només sota certes condicions i combinacions de kanji.

Primer grau (80 kanjis)

Segon Grau (160 kanjis)

Tercer grau (200 kanjis)

Quart Grau (200 kanjis)

Cinquè Grau (185 kanjis)

Sisè grau (181 kanjis)

Vegeu també 
 Jōyō kanji
 Tōyō kanji
 Man'yōgana
 Hentaigana
 Furigana
 Okurigana
 Japonès antic

Educació al Japó
Kanji